Primordial signifie qui est primitif, qui est le premier, qui est le plus ancien.

Utilisation en astronomie 

 Univers primordial
 Trou noir primordial
 Nucléosynthèse primordiale

Utilisation en psychologie 

 Narcissisme primordial
 Acte primordial

Utilisation en mythologie 

 Dans la mythologie égyptienne, l’océan primordial est appelé le Noun.

Groupe de musique 

 Primordial est un groupe irlandais de folk/black metal.